Adam Gottlieb Theile (1787-1822), organista i compositor alemany
 Johann Theile (1646-1724), compositor i mestre de capella alemany